Измеритель ёмкости — это прибор для измерения электрической ёмкости, в основном применяется для измерения ёмкости дискретных конденсаторов. В зависимости от сложности измерительного прибора он может измерять только ёмкость или же измерять ряд других параметров, таких как утечки,  и индуктивность. При измерениях, в большинстве случаев, конденсатор должен быть отключён от электрической цепи, ЭПС обычно измеряется не отключая от цепи.

Простые измерения без настоящего измерителя ёмкости 
Некоторые проверки могут быть произведены без специального оборудования, например, алюминиевых конденсаторов, которые обладают большой ёмкостью и низкими утечками. Мультиметр может обнаружить короткое замыкание (очень низкое сопротивление) или большие утечки (большое сопротивление, но меньше, чем оно должно быть; идеальный конденсатор имеет бесконечное сопротивление постоянного тока). Грубой идеей измерения ёмкости может быть измерение её с помощью аналогового мультиметра в диапазоне с высоким сопротивлением. Когда первый контакт уже подключён, то при подключении второго контакта будет «разряд» от большого к низкому сопротивлению, это может продолжаться бесконечно. Амплитуда «разряда» является показателем ёмкости. Интерпретация результатов требует некоторого опыта, или сравнение с рабочим конденсатором и зависит от конкретного измерительного прибора и используемого диапазона.

Цифровые вольтметры 
Большинство цифровых вольтметров имеют функцию измерения ёмкости. Обычно они работают по зарядке и разрядке тестируемого конденсатора с известным током и скорости его увеличения. Чем меньше скорость, тем больше ёмкость. Обычно мультиметры могут измерять ёмкость в пределах от нанофарад до нескольких сотен микрофарад, но более широкие диапазоны не являются чем-то необычным.

См. также 
 Измеритель иммитанса

Радиоизмерительные приборы
Электроизмерительные приборы